Whitefish Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Whitefish Lake (Hoholitna River) in Alaska
 Whitefish Lake (Kuskokwim River) in Alaska
 Whitefish Lake (Michigan) in Michigan
 Whitefish Lake (Minnesota) in Minnesota
 Whitefish Lake (Montana) in Montana
 Whitefish Lake (Wisconsin) in Wisconsin

in Kanada:
 Whitefish Lake (Alberta) in Alberta
 Whitefish Lake (Algoma District) im Algoma District, Ontario
 Whitefish Lake (Algonquin) im Algonquin Provincial Park, Ontario
 Whitefish Lake (British Columbia) in British Columbia
 Whitefish Lake (Greater Sudbury) in Greater Sudbury, Ontario
 Whitefish Lake (Little Whitefish River) im Thunder Bay District, Ontario
 Whitefish Lake (Manitoba) in Manitoba
 Whitefish Lake (Manitoulin) auf der Insel Manitoulin, Ontario
 Whitefish Lake (Nunavut) im Territorium Nunavut
 Whitefish Lake (Parry Sound) im Ort Parry Sound, Ontario
 Whitefish Lake (Thelon River) in den Nordwest-Territorien
 Whitefish Lake (Yukon) im Territorium Yukon

Whitefish Lake steht für:
 Whitefish Lake 6, ein Indianerreservat in der Provinz Ontario, Kanada